Gepping ist der Ortsname von

 Gepping (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gepping (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern